83. mužské a 26. ženské mistrovství světa ve vzpírání se konalo od 28. listopadu do 5. prosince 2017 v americkém Anaheimu.

Přehled medailistů

Muži

Ženy

Žebříček států podle medailí 
Pozn.: Pouze „velké“ dvojbojové medaile.

Odkazy

Reference a poznámky

Související články 
 Vzpírání
 Mistrovství Evropy ve vzpírání 2017

Mistrovství světa ve vzpírání
Vzpírání v roce 2017
Sport v Anaheimu
Vzpírání v USA